Навозов — фамилия; имеет женскую форму Навозова.
 Навозов, Василий Иванович (1862—1919) — русский художник, иллюстратор книг, живописец-жанрист.
 Навозов, Фёдор Дмитриевич (1910—1986) — советский партийный деятель, первый секретарь Марийского обкома КПСС.

См. также 
 Навоз — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных.